Дегтя́рна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Дегтярна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Дегтярна вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці